Valença d'Agen és un municipi francès del departament de Tarn i Garona, a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Ciutats agermanades 
  La Vall d'Uixó

Referències 

Municipis de Tarn i Garona